Palaeoheterodonta é uma subclasse de moluscos bivalves cujas espécies extantes são maioritariamente de água doce (apenas um género extante, Neotrigonia, é de água salgada). A subclasse inclui, para além de vários agrupamentos taxonómicos extintos, a ordem Unionoida (de mexilhões de águas doces)  e a ordem Trigoniida (ou Trigonioida), de água salgada, sendo que esta última com apenas um género extante (Neotrigonia). A subclasse é conhecida do registo fóssil desde o Médio Câmbrico.

Características
Os membros da subclasse Palaeoheterodonta são maioritariamente de água doce, caracterizando-se pela ocorrência de conchas prismático-nacaradas aragoníticas com a conformação alongada típica dos mexilhões.

Apresentam as suas valvas da concha de igual tamanho e forma (equivalves), mas com os dentes de charneira numa única fila em lugar de separados em dois grupos, como acontece no grupo dos heterodontes. Apresentam um número pequeno de dentes que divergem desde o umbo (vértice das valvas). O ligamento é externo, opistodético (posterior aos umbos) ou anfidético (estendendo-se pela parte anterior e posterior dos umbos, deixando-os numa posição central) e paravincular (cilíndrico, externo à margem dorsal da concha).

Sistemática
A classificação e sistemática do grupo permanece algo incerta, mas em 2010 foi apresentada uma proposta de sistema de classificação dos Bivalvia revê profundamente a estrutura da classe Bivalvia, incluindo a da subclasse Paleoheterodonta. Em resultado dessa revisão foi proposta a seguinte estruturação em superfamílias e famílias († indica famílias e super-famílias extintas):

Subclasse Palaeoheterodonta Newell, 1965
Ordem Trigoniida Dall, 1889
Superfamília †Megatrigonioidea Van Hoepen, 1929
Família †Iotrigoniidae Savelive, 1958
Família †Megatrigoniidae Van Hoepen, 1929
Família †Pterotrigoniidae Van Hoepen, 1929
Superfamília †Myophorelloidea Kobayashi, 1954
Família †Buchotrigoniidae <small>Leanza, 1993</small</small>
Família †Laevitrigoniidae Savelive, 1958
Família †Myophorellidae Kobayashi, 1954
Família †Rutitrigoniidae Van Hoepen, 1929
Superfamília Trigonioidea Lamarck, 1819
Família †Eoschizodidae Newell & Boyd, 1975
Família †Groeberellidae Pérez, Reyes, & Danborenea 1995
Família †Myophoriidae Bronn, 1849
Família †Prosogyrotrigoniidae Kobayashi, 1954
Família †Scaphellinidae Newell & Ciriacks, 1962
Família †Schizodidae Newell & Boyd, 1975
Família Trigoniidae Lamarck, 1819
Superfamília †Trigonodoidea Modell, 1942
Família †Trigonodidae Modell, 1942
Ordem Unionoida Stoliczka, 1871
Superfamília Etherioidea Deshayes, 1832
Família Etheriidae Deshayes, 1832
Família Iridinidae Swainson, 1840
Família Mycetopodidae Gray, 1840
Superfamília Hyrioidea Swainson, 1840
Família Hyriidae Swainson, 1840
Superfamília †Silesunionoidea Skawina & Dzik, 2011
Família †Silesunionidae Skawina & Dzik, 2011
Família †Unionellidae Skawina & Dzik, 2011
Superfamília Unionoidea Rafinesque, 1820
Família †Liaoningiidae Yu & Dong, 1993
Família Margaritiferidae Henderson, 1929
Família †Sancticarolitidae Simone & Mezzalira, 1997
Família Unionidae Rafinesque, 1820
 Superfamília †Archanodontoidea Weir, 1969
 Superfamília †Anthracosioidea Amalitsky, 1892
 Ordem †Actinodontida Douvillé, 1912
 Superfamília †Cycloconchoidea Ulrich, 1894
 Superfamília †Babinkoidea Horny, 1960
 Superfamília †Glyptarcoidea Cope, 1996
 Ordem †Modiomorpha Newell, 1969
 Superfamília †Modiomorphoidea Miller, 1877
 Superfamília †Kalenteroidea Marwick, 1953
A análise cladística aponta para que Palaeoheterodonta seja o grupo irmão do agrupamento designado por Heterodonta. Ambos agrupamentos taxonómicos são agrupados em muitas das classificações numa superordem designada por Heteroconchia (que nalguns casos é considerada um clade sem nível estabelecido). Por sua vez, o grupo Palaeoheterodonta é subdividido na maioria dos sistemas de classificação em duas ordens, consideradas monofiléticas, o que faz que sejam mutuamente grupos irmão.

Usando a classificação atrás explanada, chega-se ao seguinte cladograma (desenvolvido até ao nível de família no caso dos taxa extantes):

Um outro sistema de classificação, bastante mais antigo, consta da base de dados taxonómicos Dyntaxa, cuja estrutura taxonómica corresponde ao seguinte cladograma:

Literatura 
Michael Amler, Rudolf Fischer & Nicole Rogalla: Muscheln. Haeckel-Bücherei, Band 5. Enke Verlag, Stuttgart 2000 ISBN 3-13-118391-8.
Rüdiger Bieler & Paula M. Mikkelsen: Bivalvia - a look at the Branches. Zoological Journal of the Linnean Society, 148: 223-235, London 2006.
Daniel L. Graf & Kevin S. Cummings: Palaeoheterodont diversity (Mollusca: Trigonoida + Unionoida): what we know and what we wish we knew about freshwater mussel evolution. Zoological Journal of the Linnean Society, 148: 343-394, London 2006.

Galeria

Ligações externas 

Bivalves